Катель — фамилия.

 Катель, Франц Людвиг (нем. Franz Ludwig Catel; 1778—1856) — немецкий художник.
 Катель, Шарль-Симон (фр. Charles Simon Catel; 1773—1830) — французский композитор, теоретик музыки и педагог.